Batilly ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Batilly (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
Batilly (Orne), ehemalige Gemeinde im Département Orne

mit Namenszusatz:
Batilly-en-Gâtinais im Département Loiret
Batilly-en-Puisaye im Département Loiret